Третья футбольная лига 2011/2012 годов () — 4-й сезон Третьей лиги с момента её создания в 2008 году. Сезон стартовал 22 июля 2011 года и закончился 5 мая 2012 года. В турнире приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Третья лига 2011/12 на kicker.de

2011/2012
Германия
Германия
Спорт в Германии в 2011 году
Спорт в Германии в 2012 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2011/2012